Die 8. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1984 Men's World Open Squash Championship) fand im Jahr 1984 in Karatschi, Pakistan statt. Das Preisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Bei der ersten Weltmeisterschaft in Pakistan und gleichzeitig auch Asien gelang es Titelverteidiger Jahangir Khan, vor heimischem Publikum zum vierten Mal in Folge das Turnier zu gewinnen. Im gesamten Turnierverlauf blieb er ohne Satzverlust und ließ insgesamt lediglich 28 Einzelpunkte gegen sich zu. Im Endspiel besiegte er Qamar Zaman mit 9:0, 9:3 und 9.4. Mit seinem vierten Titel zog Khan mit dem bisherigen Rekordsieger Geoff Hunt gleich. Qamar Zaman scheiterte hingegen zum vierten Mal im Endspiel.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde 
Erste Runde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1984
Squashturnier in Karatschi
Squashturnier 1984